El nombre James Tomkins puede referirse a las siguientes personas:
James Tomkins, futbolista inglés;
James Tomkins, remero australiano.